Напитос има више значења:

 Напитос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Напитос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику